Seoul-Marathon steht für

 Seoul International Marathon, seit 1931 im Frühjahr stattfindende Laufveranstaltung in Seoul
 JoongAng Seoul Marathon, seit 1999 im Herbst stattfindende Laufveranstaltung in Seoul